Recover – album dei Great White del 2002
 Recover – singolo dei The Automatic del 2005
 Recover – singolo dei Chvrches del 2013
 Recover – album dei The Naked and Famous del 2020